Laudon est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ernst Gideon von Laudon (1717-1790), maréchal autrichien ;
 Anna Carolina Laudon (1971-), typographe et graphiste suédoise.

Hydronyme 

 le Laudon, rivière française dans le département des Landes ;
 le Laudon, rivière française dans le département de la Haute-Savoie.